Энсинакорба (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 36,68 км². Население — 252 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы